Tupamaros steht für: 
 Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, eine Guerillabewegung und seit 1985 politische Partei Uruguays
 Movimiento Revolucionario Tupamaro, eine marxistische Partei und Teil der Colectivos in Venezuela
 eine linksradikale militante Gruppe in West-Berlin, siehe Tupamaros West-Berlin
 eine linksradikale militante Gruppe in München, siehe Tupamaros München